María Ana de Austria (Linz, 7 de septiembre de 1683-Lisboa, 14 de agosto de 1754) fue archiduquesa de Austria, esposa y reina consorte de Juan V de Portugal, hija de Leopoldo I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y de su tercera esposa, Leonor Magdalena del Palatinado-Neoburgo. María Ana era hermana de los emperadores José I y Carlos VI.

Matrimonio y descendencia 
El 27 de octubre de 1708 fue recibida fastuosamente en Lisboa, iniciando tres días de festejos públicos. Muy devota, hermosa y culta, fue regente del reino en 1716, cuando el rey se trasladó al Alentejo, y en 1742, cuando el rey enfermó gravemente. Llamó al gobierno al marqués de Pombal, ya que era muy amiga de su mujer, también austríaca.

Fue madre de siete hijos, tres de los cuales llegaron al trono: Bárbara de Braganza (1711-1758), reina consorte de Fernando VI de España; José I (1714-1777), rey de Portugal; y Pedro III (1717-1786), también rey de Portugal.

En 1742, Juan V sufrió un golpe y quedó parcialmente paralizado, y María Ana se sobrepuso tomando después el poder. Cuando Juan V falleció el 31 de julio de 1750, ella dio el poder a su joven hijo, José I de Portugal.

Fue enterrada en Lisboa, pero su corazón fue llevado a Viena y está enterrado en la Cripta Imperial.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Archiduquesas de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XVII
Archiduquesas de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XVIII
Regentes de Portugal con la casa de Braganza
Reinas consortes de Portugal (con la casa de Braganza)
Consortes reales de la casa de Habsburgo
Personas de Linz
Nacidos en Linz
Portuguesas del siglo XVIII
Duquesas consortes de Braganza
Duquesas consortes del siglo XVIII